

Hydronymie 
 La Suze est une rivière française prenant sa source dans le canton de Liernais(Cote D'or) et se jetant dans l'Arroux sur la commune de Voudenay ;
 La Suze est une rivière coulant dans le Vallon de Saint-Imier (canton de Berne, en Suisse) et se jetant dans le lac de Bienne ;

Divers 
 La Suze est un apéritif alcoolisé à base de gentianes jaunes ;

Toponyme 

 Suze-la-Rousse est une commune française dans la Drôme.
 Suze est une commune française dans la Drôme.
 La Suze-sur-Sarthe, commune française dans la Sarthe.
 Suze est une ancienne orthographe française de la ville italienne de Susa de la province de Turin dans le Piémont.

Voir aussi

Toponyme 

 Esther de Suze, pseudonyme d'Esther Benisti.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France